Brandstetter ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Brandstetter (* 1938), österreichischer Schriftsteller und Philologe
 Andreas Brandstetter (* 1969), österreichischer Manager
 Elmar Brandstetter (* 1908), deutscher Jurist
 Friedrich Brandstetter (1803–1877), deutscher Verleger
 Fritz Brandstetter (1891–1926), österreichischer Fußballspieler
 Gabriele Brandstetter (* 1954), deutsche Literatur-, Theater- und Tanzwissenschaftlerin
 Hans Brandstetter (1854–1925), österreichischer Bildhauer und Holzschnitzer
 Ignaz Brandstetter, österreichischer Jurist
 Ingrid Brandstetter, österreichische Künstlerin
 Irina Brandstetter (* 1966), russisch-österreichische Volleyballspielerin und -trainerin
 Johann Brandstetter (* 1959), deutscher Illustrator
 Josef Brandstetter (1891–1945), österreichischer Fußballspieler
 Josef Leopold Brandstetter (1831–1924), Schweizer Arzt und Gelehrter
 Manfred Brandstetter (* 1929), deutscher Kirchenmusiker, Chorleiter und Hochschullehrer
 Marianne Brandstetter (* 1936), Schweizer Philanthropin
 Max Brandstetter (1901–1969), österreichischer Politiker
 Oscar Brandstetter, deutscher Verleger, siehe Oscar Brandstetter Verlag
 Renward Brandstetter (1860–1942), Schweizer Sprachforscher
 Sigrid Brandstetter (* 1980), österreichische Sängerin, Schauspielerin und Autorin
 Simon Brandstetter (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Brandstetter (* 1957), österreichischer Jurist und Politiker
 Wolfgang Brandstetter (Autor) (* 1985), österreichischer Drehbuchautor

Brandstetter steht für:
 Oscar Brandstetter Verlag, deutscher Verlag

Siehe auch:
 Brandstetten
 Brandstätter
 Brandstaetter
 Brandstädter
 Brandstötter